Pierre Sensfelder est un écrivain français spécialisé dans les livres-jeux, il est détenteur du Mini-Yaz d'or 2017.

Bibliographie 
 2017 - Mea Culpa, prix Mini-Yaz d'or 2017.

Références 

Écrivain français du XXIe siècle
Auteur de livre-jeu
Lauréat du Mini-Yaz